Társulat, színtársulat
Társulat, gazdálkodó szervezet
 A Társulat, show-műsor
A Társulat, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania